Бриньйо́ль, Бріньйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 34 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6928 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16831,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Патрік Валері (*1969) — відомий у минулому французький футболіст, півзахисник, згодом — тренер.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Бриньйоль
 Туристичне бюро муніципалітету Бриньйоль 
 [ Розташування муніципалітету Бриньйоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар
Французька Рив'єра